Unwan ist der Name folgender Personen:

Unwan (Paderborn), († 935), Bischof
Unwan (Bremen) († 1029), Bischof